Aleksandr Władimirowicz Samarin, ros. Александр Владимирович Самарин (ur. 15 czerwca 1998 w Moskwie) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz Europy (2019), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2017) oraz dwukrotny wicemistrz Rosji (2017, 2018).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1998